Алжир има 3-степенно административно-териториално деление.

Настоящо деление 
Административно-териториалните единици са следните (от най-високото към най-ниското равнище): област (уила̀я), околия (да̀ира), община (балядѝя).

Страната е разделена на 48 области, 553 околии, 1541 общини. Околиите и общините на столичната област Алжир включват не само градове и села, но и части от самия град Алжир.

Области

Списък 
Областите са следните:



 1. Адрар (област в Алжир)
 2. Шлеф (област)
 3. Лагуат (област)
 4. Ум ел-Буаги (област)
 5. Батна (област)
 6. Беджая (област)
 7. Бискра (област)
 8. Бешар (област)
 9. Блида (област)
 10. Буира (област)
 11. Таманрасет (област)
 12. Тебеса (област)
 13. Тлемсен (област)
 14. Тиарет (област)
 15. Тизи Узу (област)
 16. Алжир (област)
 17. Джелфа (област)
 18. Джиджел (област)
 19. Сетиф (област)
 20. Саида (област)
 21. Скикда (област)
 22. Сиди Бел Абес (област)
 23. Анаба (област)
 24. Гелма (област)

 25. Константин (област)
 26. Медеа (област)
 27. Мостаганем (област)
 28. М'сила (област)
 29. Маскара (област)
 30. Уаргла (област)
 31. Оран (област)
 32. Ел-Баяд (област)
 33. Илизи (област)
 34. Бордж Бу Ареридж (област)
 35. Бумердес (област)
 36. Ел-Тарф (област)
 37. Тиндуф (област)
 38. Тисемсилт (област)
 39. Ел-Уед (област)
 40. Хеншела (област)
 41. Сук Ахрас (област)
 42. Типаза (област)
 43. Мила (област)
 44. Айн Дефла (област)
 45. Наама (област)
 46. Айн Темушент (област)
 47. Гардая (област)
 48. Релизан (област)

Основни данни

История

6 области 
През 1954 – 1962 г. по време на Войната за независимост на Алжир Фронтът за национално освобождение приема организационно деление на страната на 6 области със следните номера:
 Aurès
 Constantine
 Kabylie
 Algiers
 Oran
 Sahara

Към тях, като 7-а област, понякога са причислявали Франция (заради многобройните емигранти).

17 области 
През 1962 г., извоювайки независимостта си, Алжир наследява делението на Френски Алжир със 17 департамента, които от 1968 г. се наричат уилаи (ед. ч. уилайя). Това деление просъществува до 1974 г.

31 области 
През 1974 г. влиза в сила ново административно-териториално деление с 31 уилаи.

48 области 
През 1983 г. към тях са добавени още 17 нови уилаи, получили номера от 32 до 48 по ред в съответствие с арабската азбука.

Проект за реформа 
Имало е проект до края на 2009 г. да се приеме закон за новото административно деление на Алжир със следните промени:
 удвояване на областите за сметка на издигане по степен на някои околии, които временно ще бъдат с ограничени права и задължения („делегирани области“), докато за няколко години развият своя административен капацитет;
 разделяне (по подобие на столичния град Алжир) на центровете на областите Оран и Константин – най-големите градове след столицата, на околии и общини с включени в тях части от градовете Оран и Константин.